Тази страница представя турнира за Купата на България, проведен през сезон 1993/94 година. Победителят получава право на участие в турнира за КНК за следващия сезон.

I кръг 
6 отомври 1993 г.

II кръг 
27 октомври 1993 г.

1/16 финали

1/8 финали 
1 и 8 декември 1993 г.

1/4 финали

Полуфинали

Финал

Източници 
 bulgarian-football.com

94